Akseli Skutnabb – predicatore e scrittore religioso finlandese
 Julius Skutnabb – pattinatore di velocità su ghiaccio finlandese
 Tove Skutnabb-Kangas – linguista, educatrice ed esperantista finlandese naturalizzata svedese